

Топоніми 
Такаґі (Міяґі)
Такаґі (Наґано)
Такаґі (Фукусіма)

Люди 
 Такаґі Міхо — японська ковзанярка
 Такаґі Нана — японська ковзанярка
 Такаґі Такуя — японський футболіст